Albert Niemann ist der Name folgender Personen:

* Albert Niemann (Sänger) (1831–1917), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Albert Niemann (Chemiker) (1834–1861), deutscher Chemiker
 Albert Niemann (Mediziner) (1880–1921), deutscher Kinderarzt